Eitler ist der Familienname folgender Personen:

Anton Eitler (1882–1957), österreichischer Politiker 
Estéban Eitler (1913–1960), chilenischer Flötist, Komponist und Maler